

Szwecja 
 Bergshamra – dzielnica podsztokholmskiego miasta Solna
 Bergshamra – tätort w gminie Norrtälje, w regionie Sztokholm
 Bergshamra – stacja sztokholmskiego metra w Solnie
 Bergshamra IP – stadion sportowy w Solnie